Abtao est un nom pouvant désigner:
, île chilienne de l'archipel de Chiloé.

Voir aussi 
 Combat d'Abtao, bataille de la guerre hispano-sud-américaine (1866)
 Classe Abtao, classe de sous-marins de la marine péruvienne